Валпарејсо има више значења:
 Валпарејсо (Индијана)
 Валпарејсо (Небраска)